Виктор Оськин: Оськин, Виктор Анатольевич (1957—2015) — советский хоккеист.
 Оськин, Виктор Семёнович (1952—1992) — армейский лётчик, Герой Российской Федерации.